Лузонская водяная крыса () — вид грызунов семейства мышиных.

Вид встречается только на Филиппинах. Ареал ограничивается Центральными Кордильерами на севере острова Лусон. Этот вид известен только из четырёх мест, разбросанных в диапазоне 1800—2500 м над уровнем моря.

Это грызун небольшого размера, с общей длиной тела 239—299 мм, длина хвоста 97—121 мм, длина стопы 34—39 мм, длина ушей 19—23 мм, масса до 160 г.

Тело крепкое. Мех длинный, мягкий, густой и бархатистый. Окраска спины тёмно-серая с беловатыми волосами, брюхо немного светлее с желтоватым оттенком.

Его естественной средой обитания является субтропический или тропический сухой лес. Живёт в густой растительности в высокогорных переходных горно-моховых и лесных биотопах. Питается дождевыми червями.

У одной самки наблюдались два эмбриона.

Примечания

Литература 
 Heaney, L. 1996. Celaenomys silaceus. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.  Downloaded on 9 July 2007.
 Ronald M. Novak, Walker’s Mammals of the World, 6th edition, Johns Hopkins University Press, 1999. ISBN 9780801857898

Животные, описанные в 1895 году
Полосатые крысы
Эндемики Лусона
Млекопитающие Юго-Восточной Азии